BBX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Blue Bell Wings Field (Stati Uniti)